Der 14. Junior Eurovision Song Contest fand am 20. November 2016 in der maltesischen Hauptstadt Valletta statt. Aufgrund einer Regeländerung, bedingt durch das junge Alter der Teilnehmer, begann der Wettbewerb diesmal an einem Sonntagnachmittag um 16:00 Uhr MEZ. Wie im Vorjahr nahmen insgesamt 17 Länder am Wettbewerb teil. Georgien gewann zum dritten Mal den Wettbewerb mit dem Titel Mzeo von Mariam Mamadaschwili.

Austragungsort 

Nach einem Sieg beim JESC hat das Siegerland als erstes die Möglichkeit, die Wahl als Austragungsort anzunehmen. Sollte dies nicht geschehen, kann sich wie 2015 ein anderes Land um die Austragung bewerben. Das maltesische Fernsehen PBS und die EBU gaben am 13. April 2016 bekannt, dass Malta zum zweiten Mal nach 2014 den Junior Eurovision Song Contest austragen würde. Diesmal war jedoch nicht die ganze Insel, sondern lediglich die Hauptstadt Valletta der Austragungsort. Das im 16. Jahrhundert erbaute Mediterranean Conference Center in Valletta war im späten Mittelalter eines der führenden Krankenhäuser Europas und ist mit Abstand der älteste Austragungsort eines Eurovision Song Contests und trug in der Vergangenheit bereits einige ESC-Vorentscheidungen für Malta aus.

Am 13. Juli 2016 wurde bekannt gegeben, dass mehrere Orte in Valletta in den Contest einbezogen werden sollen. Die teilnehmenden Länder sollten demnach im Mediterranean Conference Center auftreten. Allerdings sollten am Teatru Manoel, St. George’s Square und an der Valletta Waterfront verschiedene Interval-Acts auftreten. An diesen Orten sollten auch Kinder sein, die bestimmte teilnehmende Länder repräsentieren.

Außerdem gab man bekannt, dass die Teilnehmer Klassen und Mentoren zugewiesen bekommen würden, sodass sich die Teilnehmer besser entfalten können. Die Mentoren werden vorherige Eurovision Song Contest Teilnehmer sein.

Am 8. Oktober 2016 wurde die Bühne des JESC 2016 präsentiert, welche sich in der Haupthalle des Centers befand. TVM sagte, dass man das Mediterranean Conference Center in ein modernes TV-Studio verwandeln möchte, aber trotzdem den Charme des Centers beibehalten wollte. Allerdings befand sich, anders als in den Jahren zuvor, der Green Room nicht in der Haupthalle. sondern separat in “The Infirmary” (dt. das Krankenhaus) des Mediterranean Conference Centers. Dort befand sich, wie schon beim Eurovision Song Contest 2013, ein separates Publikum.

Moderation 
Am 27. Oktober 2016 gab PBS die Moderatoren bekannt; mit Ben Camille und Valerie Vella werden erstmals seit 2013 wieder zwei Personen die Show moderieren. Ben Camille ist Model, Schauspieler und moderierte bereits die maltesische ESC-Vorentscheidung, Valerie Vella ist seit zwanzig Jahren bei dem Sender TVM Moderatorin und verkündete beim Eurovision Song Contest 2000 die Wertungen ihres Landes. Auch sie moderierte, insgesamt drei Mal, den Malta Eurovision Song Contest.

Format

Änderungen des Formats 
2016 gab es umfassende Änderungen im Regelwerk des Junior Eurovision Song Contest. Die bisherigen Altersgrenzen von 10 bis 15 Jahren wurde auf 9 bis 14 Jahre gesenkt. Außerdem fand die Sendung von nun an einem Sonntag von 16 bis 18 Uhr statt.

Die EBU hat zudem auf einer Pressekonferenz in Stockholm im Mai 2016 bekanntgegeben, dass das Televoting durch eine Kinderjury ersetzt werden würde, die wie die Expertenjury zu 50 % das Ergebnis des jeweiligen Landes bestimmen wird. Dabei sollten zuerst die kumulierten Ergebnisse der Erwachsenen-Jurys angezeigt werden und daraufhin Punktesprecher die Einzelergebnisse der Kinderjurys vortragen. Außerdem wurde die automatische Vergabe von 12 Punkten an jedes Land, die seit 2005 vor dem Voting stattfand, abgeschafft.

Am 3. November 2016 wurde verkündet, dass ab 2016 eine dreiköpfige Experten-Jury abstimmt, wobei jeder Experte den Stimmanteil eines teilnehmenden Landes hat, die drei Juroren also zusammen 15 % des Ergebnisses entscheiden. In der Jury sitzen Mads Grimstad von Universal Music, Christer Björkman, der Produzent des Melodifestivalen sowie schwedischer Delegationsleiter beim ESC und Teilnehmer beim ESC 1992 sowie Jedward, welche Irland beim ESC 2011 und ESC 2012 vertraten.

Tatsächlich verlief die Punktevergabe letztlich umgekehrt: Zuerst wurden die Ergebnisse der Erwachsenen-Jurys jeder einzelnen Landes verkündet, danach die Experten-Wertungen, schließlich die kumulierten Ergebnisse der Kinderjurys in aufsteigender Reihenfolge.

Motto 
Das Motto des JESC 2016 lautete Embrace (dt. Umarme). Es steht für den Grundkern des Wettbewerbes: Verbundenheit, Vielfalt, Kreativität sowie Respekt.

Offizieller Song 
Das offizielle Lied des JESC 2016 Embrace wurde von Destiny Chukunyere, der Gewinnerin des JESC 2015, gesungen.

Interval-Act 
Die Moderatorin des JESC 2015 und Bulgariens Vertreterin beim ESC 2011 und 2016, Poli Genowa, sang den Viertplatzierten Beitrag vom ESC 2016, If Love Was A Crime, als Intervalact nach der Hälfte der Auftritte. Vorjahressiegerin Destiny trat nach allen Auftritten neben ihrem Siegertitel Not My Soul auch mit ihrer neuen Single La Di Da auf. Das der Expertenjury angehörende Duo Jedward stellte im Rahmen des Interval-Acts seine neueste Single Hologram vor. Zudem gab es, wie seit 2012 üblich, einen Common Song, den alle 17 Teilnehmer gemeinsam sangen, unterstützt von Destiny Chukunyere.

Teilnehmer 

Polen, welches zuletzt im Jahr 2004 teilnahm, kehrte nach zwölf Jahren zum JESC zurück. Auch Zypern, welches zuletzt 2014 teilnahm, kehrte nach zwei Jahren wieder zum JESC zurück. Als letztes und 17. Land hatte Israel seine Teilnahme bestätigt, das bisher nur einmal im Jahr 2012 angetreten war. Allerdings haben San Marino, Slowenien und Montenegro, welche alle noch im Jahr 2015 teilnahmen, ihre Teilnahme für den JESC 2016 abgesagt. Slowenien sei mit den Änderungen des Regelwerks nicht zufrieden. San Marino sowie Montenegro haben keinen konkreten Grund für den Rückzug angegeben.

Folgende Länder nahmen 2016 am Junior Eurovision Song Contest teil:

Punkteverteilung 
In der folgenden Tabelle sind alle 17 Teilnehmer in der Startreihenfolge zeilenweise von oben nach unten sowie spaltenweise von links nach rechts aufgebaut, daneben befinden sich außerdem die drei abstimmungsberechtigten Personen.

Zu jedem Teilnehmer werden die erhaltenen Punkte in zwei Zeilen dargestellt. In der 1. Zeile (Hintergrund weiß) werden die Punkte der Adult-Juries dargestellt. In der 2. Zeile (Hintergrund apricot) werden die Punkte der Kids-Juries dargestellt.

Punktevergabe 
Die folgenden Punktesprecher bzw. Spokespersons, meist ehemalige Teilnehmer, verkündeten die Punkte der Expertenjury ihres jeweiligen Landes. Das Ergebnis der Expertenjury wurde daraufhin von den Moderatoren kumuliert vorgetragen, wie auch die Televoting-Ergebnisse beim ESC 2016. Dazwischen vergaben die anwesenden Experten ihre drei Wertungen.

Absagen 

: Am 19. Juli 2016 gab VRT bekannt, dass Belgien 2016 nicht zum JESC zurückkehren wird. Der Sender war 2003 und von 2006 bis 2012 zuständig für die belgische Teilnahme. Auch der wallonische Sender RTBF übernahm die belgische Teilnahme nicht.
: Direkt nach dem Junior Eurovision Song Contest 2015 gab der dänische Rundfunk den Grund für die Abwesenheit des Landes seit 2006 an. Jan Lagermand Lundme, Entertainmentleiter bei DR, sagte, dass der Wettbewerb Spaß mache, obwohl es sich um einen Wettbewerb handle. Er kritisierte jedoch, dass der Wettbewerb dem Eurovision Song Contest zu sehr ähnle und sich zu weit von seinem Kerngedanken – „der Freude, dem Humor und dem Spiel“ – entfernt habe.
: Nachdem man den Wettbewerb 2015 live mit einem Kommentar auf eurovision.de ausgestrahlt hat sowie der Contest nun an einem Sonntag Nachmittag stattfindet, wurde eine Teilnahme in naher Zukunft als wahrscheinlich angesehen. Für ein JESC-Debüt Deutschlands seien 2016 aber keine Pläne in diese Richtung vorhanden.
: Am 25. Mai 2016 gab ERT bekannt, auch 2016 nicht teilnehmen zu wollen. Der JESC 2008 war der bisher letzte mit griechischer Beteiligung.
: Am 17. August 2016 gab HRT bekannt, dass man auch 2016 nicht zurückkehren werde.
: LTV hat auch für 2016 seine Rückkehr zum JESC ausgeschlossen.
: Am 13. Juli 2016 gab TRM bekannt, dass man 2016 nicht zum JESC zurückkehren wird.
: Am 29. August 2016 gab RTCG bekannt, dass man sich vom Junior Eurovision Song Contest zurückziehen werde. Ein konkreter Grund zum Rückzug wurde allerdings nicht genannt.
: Im Mai 2016 gab NRK bekannt, 2016 nicht zurückkehren zu wollen. Grund ist nach wie vor die Tatsache, dass professionelle Komponisten teilnehmen dürfen.
: Am 14. Juli 2016 gab SMRTV bekannt, dass man sich vom diesjährigen JESC zurückziehen werde, dem Veranstalter aber alles Gute wünsche. Gründe für den Rückzug wurden nicht genannt.
: RSI gab am 5. Juli 2016 bekannt, dass die Schweiz 2016 nicht zurückkehren wird.
: RTVSLO wird aufgrund der Regeländerungen 2016 nicht am Wettbewerb teilnehmen. Welche Regeländerung explizit für diese Entscheidung verantwortlich ist, wurde nicht erwähnt.
: ČT gab am 5. Juli 2016 bekannt, dass Tschechien 2016 nicht teilnehmen werde.
: Am 26. Mai 2016 gab ITV bekannt, dass es 2016 nicht teilnehmen wird. Es gibt zwar noch drei weitere britische Rundfunkanstalten, die aber bisher keinerlei Interesse am JESC gezeigt haben.

Weblinks 

 Offizielle Website des Junior Eurovision Song Contest (englisch)

Einzelnachweise 

2016
Musikwettbewerb 2016
Veranstaltung in Valletta
Musik (Malta)
Kultur (Valletta)